Schmidbaur ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Christian Schmidbaur (* 1964), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Hubert Schmidbaur (* 1934), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Schmidbauer
 Schmidtbauer
 Schmittbaur